Натуральне число 82
 82 рік до нашої ери
 82 рік нашої ери